Printplaat, plaat waarop elektronische bedrading is geëtst of gefreesd
 een gedrukt patroon op textiel
 een document afgedrukt met een printer (computeruitdraai)
 Print screen, een functie op het toetsenbord van een computer